Личка:

 Личка, Вернер (род. 1954) — чехословацкий футболист.
 Личка, Марио (род. 1982) — чешский футболист.
 Личка, Марцел (род. 1977) — чешский футболист, тренер.
 Личка — деревня в Приморском сельском поселении Приморского района Архангельской области.
 Личка капа — хорватский (область Лика) национальный головной убор.
 Личка — приватное (личное) сообщение на жаргоне.